Фамилија Мандухано има више значења:

 Фамилија Мандухано, Ехидо Сонора 2 (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Мандухано (Колон), насеље у округу Керетаро у Мексику